Жбанко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Жбанков, Дмитрий Николаевич — русский врач, деятель земской медицины и этнограф.
 Жбанков, Евгений Геннадьевич — лейтенант милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей во время Второй чеченской войны.
 Жбанков, Максим Ростиславович — белорусский культуролог.
 Жбанков, Руслан Владимирович — советский и российский волейболист, тренер.

См. также 
 Жбанов